Первый дивизион 1942/1943 — 41-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 6 сентября 1942 года и закончился 2 мая 1943 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1942/1943
Бельгия
Бельгия
1942 год в Бельгии
1943 год в Бельгии